Evans Acres ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evans Acres (South Carolina), im Spartanburg County
 Evans Acres (Utah), im Weber County